Ravenne et un nom qui se retrouve dans :

Toponymes 
 Ravenne, ville italienne de la province de Ravenne ;
 Province de Ravenne, province italienne, dans la région d'Émilie-Romagne.

Patronymes 
 Anonyme de Ravenne, géographe du , auteur d'une Cosmographie ;
 Giovanni Conversini et Giovanni Malpaghini (), lettrés italiens tous deux appelés « Jean de Ravenne » ;
 Jacques Ravenne, écrivain et franc-maçon français.

Saints 
 Romuald de Ravenne dit Saint Romuald (951-1027), moine-ermite, fondateur de l'ordre des Camaldules ;
 Vital de Ravenne, martyr du .

Sport 
 Ravenne Calcio, club italien de football basé à Ravenne ;
 Teodora Pallavolo Ravenne, club italien de volley-ball féminin de Ravenne ;
 Robur Ravenne, club italien de volley-ball masculin de Ravenne.
 Porto Ravenne Volley, club italien de volley-ball masculin de Ravenne.

Histoire 
 Siège de Ravenne (491-493) par Théodoric le Grand pendant les invasions barbares ;
  (« la bataille de Ravenne » ou « la bataille des Corbeaux »), poème épique allemand du  lointainement inspiré de la vie de Théodoric ;
 Bataille de Ravenne (1512) pendant les guerres d'Italie ;
 Monstre de Ravenne, monstre annonçant la bataille, voir Bataille de Ravenne ;
 Exarchat de Ravenne sous l'Empire byzantin.

Voir aussi :
 

Homonymie de patronyme